Фирасс Дирани (; , Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский актёр ливанского происхождения. Наиболее известен по одной из главных ролей в телесериале «Отчаянные домохозяева» (2012-2017), а также по второстепенным ролям в фильмах «Чёрная дыра» (2000), «Профессионал» (2011) и «По соображениям совести» (2016). Лауреат премии «Logie» за роль в сериале «Криминальная Австралия» (2010), также знаком по роли Ника Рассела, красного рейнджера и лидера команды в «Могучих рейнджерах: Мистическая сила».

Биография 
Родился и вырос в Сиднее, в семье ливанского происхождения. Обучался актёрскому мастерству в Актёрском колледже театра и телевидения ().

Фильмография

Примечания

Ссылки